USA:s 50 högsta skyskrapor listas här enligt mått från marken till den högsta arkitektoniska punkten (antenner och dylikt exkluderat).

Före 11 september-attackerna 2001 hade tvillingtornen av World Trade Center i New York andra och tredje platsen.

2013 blev en av byggnaderna i det nya World Trade Center i New York USA:s näst högsta byggnad om man endast räknar in takhöjden.

USA:s högsta skyskrapor

Referenser

Skyskrapor
Skyskrapor, USA:s högsta
 
USA:s högsta byggnader